DJ Dado (настоящее имя Флавио Даддадо (); род. 6 января 1967, Милан, Италия) — итальянский диджей и композитор с хорватскими корнями, который известен в первую очередь своим ремиксом на музыкальную тему Марка Сноу к научно-фантастическому телесериалу «Секретные материалы» и обработкой композиции Джорджо Мородера «Легенда о Вавилоне». Также известен своими ремиксами на таких исполнителей как: Boy George, Jean-Michel Jarre, Imperio. Dj Dado исполнял музыку в стиле дрим-хаус в период 1994—2004. И является одним из родоначальников этого жанра.

Неотъемлемой частью этого коллектива является Roberto Gallo Salsotto

Дискография

Альбомы 
 1995 · The Films Collection
 1998 . Greatest Hits & Future Bits
 1999 . Greatest Themes '99

Синглы

Ремиксы 
 Imperio — Atlantis (DJ Dado mix)
 Vasco Rossi — Rewind (D.J. Dado Fm First Cut) « Remix — DJ Dado, Roberto Gallo Salsotto 1999»
 Jean-Michel Jarre — Oxygene 8 (DJ Dado Remix) 1997"

Примечания

Ссылки 
 DJ Dado on Discogs